The Storm kan henvise til:

 The Storm (film fra 1916) – en amerikansk stumfilm fra 1916 af Frank Reicher
 The Storm (film fra 2007) – dansk kortfilm fra 2007 instrueret af Adina Istrate
 The Storm (Daniel Defoe) – bog af Daniel Defoe
 The Storm (amerikansk band) – amerikansk band
 The Storm (dansk band) – dansk rockband dannet i september 2006 af Pernille Rosendahl